Ел Фијеро има више значења:

 Ел Фијеро, Лос Рајас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фијеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фијеро (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику